Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde 2010 zum 10. Mal ausgetragen, davon zum ersten Mal als eingleisige Liga. Die 2. Bundesliga wurde von 2001 bis 2009 zweigleisig mit einer Nord- und einer Südgruppe mit jeweils neun Mannschaften ausgetragen.

Durch die Zusammenführung der beiden Zweitliga-Gruppen von 2009 bestand das Teilnehmerfeld von 10 Mannschaften aus den beiden Absteigern aus der 1. Bundesliga, den zweit- bis viertplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga Gruppe Nord, den zweit- bis viertplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga Gruppe Süd, sowie den beiden Aufsteigern aus den Regionalligen, die durch Aufstiegsspiele ermittelt wurden.

Durch den Rückzug des Zweitplatzierten der 2. Bundesliga Gruppe Nord, dem Solinger TC 1902, konnte der TV Reutlingen, der als Fünftplatzierter der Gruppe Süd in die Regionalliga Süd-West abgestiegen wäre, in der 2. Bundesliga verbleiben. Dies wurde möglich, da die Gruppe Süd in 2009 mit der Sollstärke von neun Mannschaften spielte, die Gruppe Nord dagegen nur mit acht Mannschaften. So wären aus der Gruppe Süd fünf Mannschaften abgestiegen, wohingegen aus der Nordgruppe nur vier Mannschaften den Weg in die Regionalligen antreten hätten müssen. Der TV Reutlingen hatte somit durch den Verzicht von Solingen das "Bleiberecht" in der 2. Bundesliga erlangt.

Nachdem die Firma Tennis Point die erste Bundesliga bereits seit 2009 als Hauptsponsor unterstützt und als Namensgeber fungiert (1. Tennis-Point Bundesliga), wird auch die neue eingleisige 2. Tennis-Bundesliga von Tennis Point gesponsert und trägt ab sofort den offiziellen Namen 2. Tennis-Point Bundesliga.

Spieltage und Mannschaften

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2010
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2010

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der 2.Tennis-Point Bundesliga

Einzelnachweise 

2010
Tennissaison 2010